Тлакотепек има више значења:

 Тлакотепек (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотепек (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотепек (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотепек (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотепек (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлакотепек, Серито де Тлакотепек (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлакотепек (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тлакотепек (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тлакотепек (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлакотепек (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлакотепек, Сан Матео (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлакотепек (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику